Фэвр () — французская фамилия. Известные носители:

 Фэвр, Гийом (род. 1987) — швейцарский футболист.
 Фэвр, Жан Жозеф Огюстен Эрнест (1827—1879) — французский врач и физиолог; доктор медицины. 
 Фэвр, Фердинанд (1860—1937) — французский скульптор.